

Луїсбург — місто, штат Канзас
 Луїсбург — місто, штат Міннесота
 Луїсбург — місто, штат Північна Кароліна
 Луїсбург — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Луїсбур